Göss bezeichnet:
 ein altes Längenmaß, siehe Göss (Einheit)

Göß, Göss heißen folgende geographischen Objekte:

 Göß (Gemeinde Malta), Katastralgemeinde von Malta, Kärnten
 Göss (Gemeinde Leoben), Katastralgemeinde und Stadtteil von Leoben, Steiermark

 Stift Göss, ein ehemaliges Benediktinerkloster in Österreich
 Brauerei Göss, eine Brauerei in Leoben, Österreich

Göß oder Göss ist der Familienname von:
 Martin Göß (1936–2018), deutscher Posaunist und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Goëss